

Sigle 
 Keyboard – tastiera per Personal computer
 Kjøbenhavns Boldklub – società calcistica danese
 Knowledge base – base di conoscenza
 Koninklijke Bibliotheek – Biblioteca reale del Belgio
 Koninklijke Bibliotheek – biblioteca nazionale olandese
 Kungliga Biblioteket – biblioteca nazionale svedese

Persone 
 KB – rapper statunitense (vero nome Kevin Elijah Burgess)

Codici 
 KB – codice vettore IATA di Druk Air
 KB – codice HASC del comune di Karbinci (Macedonia del Nord)
 KB – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Kurbin (Albania)
 KB – codice ISO 3166-2:CF di Nana-Grébizi (Repubblica Centrafricana)
 KB – codice ISO 3166-2:EG di Al Qalyubiyah (Egitto)
 KB – codice ISO 3166-2:GN di Koubia (Guinea)
 KB – codice ISO 3166-2:ID di Kalimantan Barat (Indonesia)
 KB – codice ISO 3166-2:NG di Kebbi (Nigeria)
 KB – codice ISO 3166-2:RU di Cabardino-Balcaria (Russia)

Chimica 
 Kb – costante di dissociazione basica

Fisica 
 kB – costante di Boltzmann

Informatica 
 kb – simbolo del kilobit
 kB – simbolo del kilobyte

Altro 
 KB – chilo coppia-base, unità di misura usata in genetica, pari a 1000 nucleotidi
 KB – targa automobilistica di Kitzbühel (Austria)
 KB – targa automobilistica di Waldeck-Frankenberg (Germania)
 KB – targa automobilistica di Kavala (Grecia)